Это статья про чемпионат автоконструкторов 1920-х годов. Про современный Чемпионат конструкторов Формулы-1 см. статью Кубок конструкторов

Всемирный чемпионат конструкторов автомобилей проводился в 1925—1927 годах Международной ассоциацией признанных автомобильных клубов (Association Internationale des Automobile Clubs Reconnus — AIACR). Формально чемпионат существовал еще три года, но желающих проводить гонки по правилам не находились (в 1928 году прошло две, а в 1929 и 1930 годах — по одной гонке), а потому титул не присуждался. В 1931 году AIACR учредила личный чемпионат Европы.

На старт выходили автомобили с объёмом двигателя не более 2 литров (1925 г.), затем 1,5 литров, без ограничения на конструкцию двигателя. Механик в машине не допускался, хотя второе сиденье для него всё ещё присутствовало пару лет. Вес машины колебался от 800 кг в 1925 г., до 600 в 1926 г., установившись на уровне 700 кг в 1927 г. Дистанция гонок определялась автоклубами и обычно колебалась в районе 600—1000 километров, хотя Гран-При Англии на Бруклендс могло иметь дистанцию в 100-125 кругов, что меньше 600 км.

Система присуждения очков 

В отличие от современной системы очков Формулы-1, AIACR присуждала очки обратно пропорционально занятой в гонке позиции. Чемпионом становилась команда, набравшая наименьшее количество очков. Команда (производитель) получала очки от машины, занявшей в гонке наивысшую позицию. Чемпионат в личном зачёте не разыгрывался.

Очки распределялись по схеме:

Результаты соревнований

См. также 

 Формула-1

Примечания

Ссылки и литература
 Золотая эпоха гонок Гран-При. Портал Лейфа Снеллмана.

Гран-при до Формулы-1
Гонки машин с открытыми колёсами